Sant'Ana ima više značenja:
 Sant'Ana (Agriđento)
 Sant'Ana (Ankona)
 Sant'Ana (Askoli Pičeno)
 Sant'Ana (Asti)
 Sant'Ana (Beluno)
 Sant'Ana (Benevento)
 Sant'Ana (Bergamo)
 Sant'Ana (Bolonja)
 Sant'Ana (Breša)
 Sant'Ana (Katanija)
 Sant'Ana (Komo)
 Sant'Ana (Kuneo)
 Sant'Ana (Ena)
 Sant'Ana (Frozinone)
 Sant'Ana (Groseto)
 Sant'Ana (Izernija)
 Sant'Ana (Luka)
 Sant'Ana (Mantova)
 Sant'Ana (Mesina)
 Sant'Ana (Modena)
 Sant'Ana (Napulj)
 Sant'Ana (Oristano)
 Sant'Ana (Pezaro i Urbino)
 Sant'Ana (Ređo di Kalabrija)
 Sant'Ana (Savona)
 Sant'Ana (Sondrio)
 Sant'Ana (Teramo)
 Sant'Ana (Torino)
 Sant'Ana (Trento)
 Sant'Ana (Vareze)
 Sant'Ana (Venecija)
 Sant'Ana (Verčeli)
 Sant'Ana (Vibo Valencija)
 Sant'Ana (Vičenca)